Capra kan syfta på:

 Capra (djur) – ett släkte idisslare besläktade med får
 Villa Almerico Capra detta la Rotonda – en renässansbyggnad utanför Vicenza i Italien, se Villa Rotonda

Personer
 Frank Capra (1897–1991), en amerikansk filmregissör
 Francis Capra (1983–), en amerikansk skådespelare